Оряхово може да се отнася за:

 Оряхово, град в Област Враца, България;
 Оряхово, община в Област Враца, България;
 Оряхово, село в Община Любимец, област Хасково, България.

Орехово 
 Орехово, село в Община Чепеларе, област Смолян, България
 Орехово, село в Община Битоля, Северна Македония
 Орово, бивше село в дем Преспа, Гърция

Вижте също 
 Ореховец
 Ореховица, село в дем Пеония, Гърция
 Ореховица, село в община Долна Митрополия, България
 Ново Оряхово, село в Община Долни Чифлик, България
 Старо Оряхово, село в Община Долни Чифлик, България.